Miejscowości:
 Tobermory (Mull), główne miasto na wyspie Mull w Szkocji.
 Tobermory (Ontario), miasto na półwyspie Bruce, Ontario, Kanada.

Inne znaczenia:
 Tobermory, szkocka single malt whisky z Tobermory, Mull.